Hyposmocoma parda — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Встречается на острове Мауи и Гавайи. Типичное местообитание — Халеакала на высоте 1300 м.

Гусеница 
Гусеница H. parda, по-видимому, питается мёртвой древесиной.

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera
 Fauna Hawaiiensis

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании